Fliegende Fische steht für:

 Fliegende Fische, eine Familie von Knochenfischen aus der Ordnung der Hornhechtartigen
 Kurztitel von Fliegende Fische müssen ins Meer, Schweizer Spielfilm (2011)
 Fliegende Fische (Album), Album der Band Neonschwarz (2014)